Melanchthonhaus (Bretten)
Melanchthonhaus (Wittenberg)